Rosans peut faire référence à :

Toponyme 

 Rosans, une commune française du département des Hautes-Alpes ;
 Saint-André-de-Rosans, une commune française du département des Hautes-Alpes ;
 Le Canton de Rosans, un ancien canton du département des Hautes-Alpes.

Architecture 
 Le prieuré de Saint-André-de-Rosans, une église romane en ruines située sur la commune de Saint-André-de-Rosans.

Zoologie 
 Phyllidiella rosans (phyllidie rose), une espèce de nudibranche de la famille des Phyllidies (limace de mer).